Le terme Route 121 peut désigner plusieurs routes :

 Route 121 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route européenne 121
  dans certains pays